Montcabrier () ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Montcabrier (Lot)
 Montcabrier (Tarn)